Округ Титон () — округ, расположенный в штате Вайоминг (США) с населением в 18 251 человек по статистическим данным переписи 2000 года. Столица округа находится в городе Джексон.

На территории округа расположены горнолыжный курорт Джексон-Хол, высокогорный национальный парк Гранд-Титон и 40,2 % площади знаменитого Йеллоустонского национального парка, включая 96,6 % всех водных ресурсов Йеллоустона.

В 2009 году округ Титон вышел на первое место среди всех округов Соединённых Штатов по уровню среднего дохода на душу рабочего населения, составившего 132 728 долларов США в год. По данном показателю Титон обошёл даже район Манхэттен в Нью-Йорке (120 790 долларов).



История 
Округ Титон был образован в 1921 году.

География 
По данным Бюро переписи населения США округ Титон имеет общую площадь в 10 935 квадратных километров, из которых 10 381 кв. километр занимает земля и 554 кв. километра — вода. Площадь водных ресурсов округа составляет 5,07 % от всей его площади.

Соседние округа 
 Парк — север
 Фримонт — восток
 Саблетт — юго-восток
 Линкольн — юг
 Титон (Айдахо) — юго-запад
 Айдахо (Айдахо) — юго-запад
 Фримонт (Айдахо) — запад
 Галлатин (Монтана) — северо-запад

Охраняемые природные территории 
 Национальный заповедник Бриджер-Титон (часть)
 Национальный заповедник Карибу-Тарги (часть)
 Национальный парк Гранд-Титон
 Бульвар имени Джона Д. Рокфеллера
 Национальный резерват Илк
 Национальный заповедник шошонов (часть)
 Йеллоустонский национальный заповедник (часть)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе Титон проживал 18 251 человек, 4174 семьи, насчитывалось 7688 домашних хозяйств и 10 267 жилых домов. Средняя плотность населения составляла человек на один квадратный километр. Расовый состав округа по данным переписи распределился следующим образом: 93,59 % белых, 0,15 % чёрных или афроамериканцев, 0,53 % коренных американцев, 0,54 % азиатов, 0,03 % выходцев с тихоокеанских островов, 1,22 % — представителей смешанных рас, 3,93 % — других народностей. Испано- и латиноамериканцы составили 6,49 % от всех жителей округа.

Из 7 688 домашних хозяйств в 25,60 % — воспитывали детей в возрасте до 18 лет, 45,30 % представляли собой совместно проживающие супружеские пары, в 5,70 % семей женщины проживали без мужей, 45,70 % не имели семей. 27,30 % от общего числа семей на момент переписи жили самостоятельно, при этом 3,70 % составили одинокие пожилые люди в возрасте 65 лет и старше. Средний размер домашнего хозяйства составил 2,36 человек, а средний размер семьи — 2,89 человек.

Население округа по возрастному диапазону по данным переписи 2000 года распределилось следующим образом: 19,90 % — жители младше 18 лет, 9,80 % — между 18 и 24 годами, 38,30 % — от 25 до 44 лет, 25,00 % — от 45 до 64 лет и 6,90 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст жителей округа составил 35 лет. На каждые 100 женщин в округе приходилось 114,30 мужчин, при этом на каждых сто женщин 18 лет и старше приходилось 115,50 мужчин также старше 18 лет.

Средний доход на одно домашнее хозяйство в округе составил 54 614 доллара США, а средний доход на одну семью в округе — 63 916 долларов. При этом мужчины имели средний доход в 34 570 долларов в год против 29 132 долларов среднегодового дохода у женщин. Доход на душу населения в округе составил 38 260 долларов в год. 2,80 % от всего числа семей в округе и 6,00 % от всей численности населения находилось на момент переписи населения за чертой бедности, при этом 5,70 % из них были моложе 18 лет и 4,40 % — в возрасте 65 лет и старше.

Главные автодороги

Населённые пункты

Города 
 Джексон

Статистически обособленные местности 
 Алта
 Хобек
 Муз-Уилсон-Роуд
 Рафтер-Джей-Ранч
 Саут-Парк
 Титон-Вилидж
 Уилсон

Другие 
 Келли
 Моран
 Колтер-Бей

Примечания

Ссылки 

Округа Вайоминга
 
Появились в 1921 году в США
Административные единицы, образованные в 1921 году